Пеночка Лауры () — птица из семейства славковые или пеночковые. Американский орнитолог Бултон (1901—1983) назвал пеночку именем своей первой жены Лауры (1899—1980), которая добыла типовой экземпляр.

Вид распространён в Африке: Ангола, Демократическая Республика Конго, Замбия, Танзания. Обитает в лесах тропического пояса Африки. Площадь ареала — 364 000 кв.км.

По данным BirdLife популяция стабильная, угроз численности нет.

Примечания

Ссылки 
http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22715200 

Птицы Африки
Животные, описанные в 1931 году
Пеночки
Лаура